Heather Donahue, född 22 december 1974 i Pennsylvania, är en amerikansk skådespelare .

Donahue gick ur high school 1991 då hon började intressera sig för teater och film. Hon har medverkat i TV-serier som The Other Limits, Taken, Spårlöst försvunnen, It's Always Sunny in Philadelphia.

Filmografi 
1999 - The Blair Witch Project
2000 - Boys and girls
2001 - Seven and a match
2002 - The Big Time
2002 - New Suit
2002 - The Walking Hack of Asbury Park
2005 - Manticore
2007 - The Morgue

Externa länkar 

Amerikanska skådespelare
Födda 1974
Razzie-pristagare för sämsta kvinnliga skådespelare
Kvinnor
Levande personer